

Persone
 Asa Griggs Candler (1851-1929) – imprenditore statunitense
 Charles Wilfred Griggs (1942) – egittologo, archeologo e pedagogo statunitense
 David Griggs (1939-1989) – astronauta statunitense
 John William Griggs (1849-1927) – politico statunitense
 John Griggs Thompson (1932) – matematico statunitense
 Loyal Griggs (1906-1978) – direttore della fotografia ed effettista statunitense
 Virjilio Griggs (1994) – velocista panamense

Altro
 contea di Griggs, in inglese Griggs County – contea dello Stato del Dakota del Nord, negli Stati Uniti d'America
 R. Griggs & Co., o Dr. Martens – marchio inglese di calzature